Roberts Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Roberts Township (Arkansas)
 Roberts Township (Illinois)
 Roberts Township (Minnesota)